Джулс Джордан (,  25 травня 1972 р., справжнє ім'я — Ешлі Гаспер (Ashley Gasper)) — американський порнорежисер, актор і продюсер, який працює в жанрі гонзо.

Нагороди 

 2001 XRCO Award — найкращий режисер
 2002 XRCO Award — найкраща сцена тріолізму (Trained Teens) разом з Авророю Сноу та Годж
 2003 XRCO Award — режисер року
 2006 F.A.M.E. Award — улюблений режисер
 2006 XRCO Award — найкращий режисер (не-повнометражка)
 2007 AVN Award — Найкраща нова відеовиробнича компанія, за Jules Jordan Video
 2007 AVN Award — найкращий реліз на оральну тематику (Feeding Frenzy 8)
 2007 AVN Award — Best Specialty Release — Big Bust (Breast Worship — Jules Jordan Video)
 2007 XBIZ Award — Up-and-Coming Studio of the Year
 2008 XRCO Award — найкращий режисер (не-повнометражка)
 2008 AVN Award — режисер року (Body of Work)
 2008 Night Moves Adult Entertainment Award — режисер року, вибір редакції
 2008 AVN Award — Best Interracial Release (Black Owned 2)
 2008 AVN Award — Best Oral-Themed Series (Feeding Frenzy)
 2008 XBIZ Award — Gonzo Director of the Year
 2009 AVN Award — Best Director, Ethnic Video (Lex the Impaler 3)
 2009 AVN Award — Best Anal-Themed Release (Jules Jordan's Weapons of Ass Destruction 6)
 2009 AVN Award — Best Big Bust Release (Big Tits at School)
 2009 AVN Award — Best Ethnic-Themed Release — Black (Black Ass Addiction 2)
 2009 AVN Award — Best Ethnic-Themed Series — Black (Black Ass Addiction)
 2009 AVN Award — Best Internal Release (All Internal 7)
 2009 AVN Award — Best POV Series (Double Vision)
 2009 AVN Award — Best Young Girl Release (Jailbait 5)
 2009 XRCO Hall Of Fame inductee (Film Creators)
 2010 AVN Award — Best Director, Ethnic Video (Lex the Impaler 4)
 2010 F.A.M.E. Award — Favorite Director
 2010 XBIZ Award — студія року
 2011 AVN Hall of Fame inductee
 2011 AVN Award — найкращий режисер, етнічне відео (Lex the Impaler 5)
 2011 XBIZ Award — Ethnic Release of the Year (Black Ass Master 4)
 2012 XBIZ Award — Gonzo/All-Sex Studio of the Year
 2013 XBIZ Award — Gonzo Series of the Year (Ultimate Fuck Toy)
 2014 XBIZ Award — Gonzo Series of the Year (Ultimate Fuck Toy)
 2014 XBIZ Award — All-Black Release of the Year (Black Heat)
 2015 XBIZ Award — Latin-Themed Release of the Year (Latinas on Fire 2)

Примітки

Посилання 
 
 Джулс Джордан  на сайті AVN

Порнорежисери США
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами